Trybliographa är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1869. Trybliographa ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Trybliographa